Ащеу́лова — фамилия. Известные носители:
 Ащеулова, Надежда Алексеевна (род. 1978) — российский социолог.
 Ащеулова, Наталья Юрьевна (род. 1978) — российская дзюдоистка.